Malva es el proyecto musical de pop rock nacido en Murcia, España del cantante y compositor Carlos Segura.

Trayectoria

Comienzos 
Los primeros acercamientos al mundo de la música vienen desde las aulas del colegio donde Carlos Segura (voz y compositor) crea sus primeras bandas y empieza su incursión en conciertos en salas de la ciudad de Murcia, locales de ensayos, actuaciones fin de curso y certámenes musicales organizados por las principales cadenas de radio del país cosechando cierta popularidad entre el público más joven.

Tras estas primeras experiencias, en el año 2017 crea su proyecto más serio hasta la fecha en el que en un principio le acompañan sus amigos de la infancia: Alejandro y Gabri.

2018: Factor X 
Malva, recién entrado 2018 y al haber superado numerosos cástines,  participan en la edición española del mayor talent show televisivo a nivel mundial: Factor X , con un  jurado compuesto por caras conocidas como la artista internacional Laura Pausini, el conocido locutor Xavi Martínez o el productor musical Fernando Montesinos.  En él llaman la atención de dichos coachs  y concretamente del más crítico, el publicista:  Risto Mejide, éste los cataloga como “talentosos” y se declara “fan absoluto” de la banda. 
En el programa destacan  porque todos los temas que interpretan son compuestos por ellos mismos: Ultravioleta, El Presentimiento, Gaviotas, Termodinámica, Borneo, Nostalgia Soy, Sinceridad… 

Son comparados con el fenómeno de agrupaciones musicales españolas surgido en  los años 2000 y su mentor Xavi Martínez dice cosas como: “Son la banda que necesita este país, es impresionante su actitud sobre un escenario, parece que llevan cuarenta años en esto”. 
Finalmente son expulsados en la cuarta gala quedando a las puertas de la final, es decir, semifinalistas. 
Ese mismo verano les anuncia Tony Aguilar (Los 40)  su presencia en el festival CCME On The Beach en Málaga donde actúan ante más de 80.000 personas.  También colaboran en numerosos eventos con Los 40 como la gira Summer Live o conciertos multitudinarios donde destacan de ellos “su actitud, desparpajo y personalidad”. 

Ese mismo año fueron llamados por el artista internacional Coti para interpretar el tema "Tu Gloria" en la versión que preparó Malva. Fue en un concierto de dicho artista perteneciente a su gira acústica por España en teatros.

2019-2020: Primeros shows y Nos Estamos Equivocando 
El 20 de septiembre de 2019 lanzan su primer sencillo autoeditado llamado: "Todo Lo Que Me Juraste". 

El conocido locutor Tony Aguilar estrenó el 19 de enero de 2020 en su programa 40 Global Show de (Los 40) el segundo sencillo de la banda titulado: "Gaviotas". Una canción producida por ellos mismos que ya interpretaron en el programa Factor X bajo la atenta mirada de Jorge Ruiz de Maldita Nerea. La canción salió en plataformas digitales el 24 de enero. 

El 27 de marzo de 2020 estrenaron su tercer sencillo autoeditado: "Ártico". Elaboraron el videoclip gracias a la colaboración de todos sus fanes los cuales son protagonistas en él junto a la banda tras un llamamiento en redes sociales para que enviasen vídeos cantando la canción. 

El 30 de junio de 2020 sacaron a luz el cuarto sencillo de la banda, justamente el tema con el que se dieron a conocer: "Ultravioleta". 

El 19 de septiembre de 2020 estrenan su primera colaboración "Si Amanece"   junto al guitarrista, compositor y fundador de la mítica banda murciana M-Clan: Ricardo Ruipérez. 

El 27 de noviembre de 2020 sacan su quinto sencillo "Malas Formas"  y anuncian el estreno de su primer EP: "Nos Estamos Equivocando" estrenado en plataformas digitales el 18 de diciembre de 2020.

2021: La TV y sus efectos secundarios 
Durante el verano de 2021 giran por gran parte del país este primer EP además de sacar un sencillo grabado en directo de estudio dedicado a sus fanes: "Groupies' Night (Studio Live)".

El 8 de octubre de 2021 lanzan su segundo EP titulado: "La TV y sus efectos secundarios" donde vuelven a grabar las cuatro canciones con las que se dieron a conocer en Factor X.

Discografía

EP 
  Nos Estamos Equivocando (2020)
 «Malas Formas»
 «Todo Lo Que Me Juraste»
 «Gaviotas»
 «Ártico»
 «Las Alturas»
 «Ultravioleta»

  La TV y sus efectos secundarios (2021)
 «Sinceridad»
 «Borneo (2021)»
 «Nostalgia Soy (2021)»
 «Termodinámica (2021)»

Sencillos 
 Álbum perteneciente a Factor X 2018. Gala 1 - Termodinámica (sencillo) 
 Álbum perteneciente a Factor X 2018. Gala 2 - El Universo Sobre Mi de (Amaral) (sencillo) 
 Álbum perteneciente a Factor X 2018. Gala 3 - Borneo (sencillo)
Álbum perteneciente a Factor X 2018. Gala 4 - Nostalgia Soy (sencillo)
Todo Lo Que Me Juraste - Todo Lo Que Me Juraste (sencillo) 2019 - Malva 
Gaviotas - Gaviotas (sencillo) 2020 - Malva 
Ártico - Ártico (sencillo) 2020 - Malva 
Ultravioleta - Ultravioleta (sencillo) 2020 - Malva 
Malas Formas - Malas Formas (sencillo) 2020 - Malva 
Groupies' Night - Groupies' Night (Studio Live) (sencillo) 2021 - Malva 
Sinceridad - Sinceridad (sencillo) 2021 - Malva 
Borneo (2021) - Borneo (2021) (sencillo) 2021 - Malva 
Nostalgia Soy (2021) - Nostalgia Soy (2021) (sencillo) 2021 - Malva

Colaboraciones 
Si Amanece - Si Amanece (sencillo) con Ricardo Ruipérez (M-Clan) 2020 - Malva

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 
 

Grupos de rock en español
Grupos de rock de la Región de Murcia
Grupos de pop rock de España